Vůz Bdmpee ČD je označení několika vagónů, velkoprostorových osobních železničních vozů 2. třídy, z vozového parku Českých drah:

 Vůz Bdmpee233 ČD – vozy řady Bdmpee233, číslované v intervalu 61 54 20-71
 Vůz Bdmpee253 ČD – vůz Bdmpee253, číslovaný v intervalu 50 54 22-44, původně označený Bymee, vyrobený v roce 1990